Merica peut faire référence à:
 Merica (film), un film italien de 2007 réalisé par Federico Ferrone avec Francesco Ragazzi et Michele Manzolini
 Merica (mollusque), un genre de gastéropodes de la famille des Cancellariidae
 Pieter van Der Heyden (graveur) dit Merica (vers 1530-vers 1572-1576), un graveur flamand